NK Jedinstvo je nogometni klub iz grada Donji Miholjac. Klub se trenutno natječe u 1. ŽNL Osječko-baranjskoj.

Povijest

Klub je osnovan 1919. godine pod imenom Građanski. Od 1945. godine nosi sadašnji naziv.

Poznati igrači

 Rudika Vida, svojevremeno 2. strijelac 1. HNL
 Domagoj Vida, igrač Dinamo Kijev
 Silvijo Ježić, bivši igrač Intera iz Zaprešića (1. HNL)
 Mladen Mađarić,  bivši igrač Intera iz Zaprešića (1. HNL)
 Alen Mušija, bivši igrač Spvgg Unterhaching (1.Bundesliga,Njemačka)
 Silvio Rodić, trenutno vratar Slaven Belupa ( 1. HNL)

Sezone NK Jedinstvo od osamostaljenja Hrvatske

Tumač

U = Utakmica igrano
P = Pobjeda
N = Nerješeno
I = Izgubljeno
G+ = Golova postignuto
G- = Golova primljeno
Bod = Ukupno bodova
Poz = Pozicija na kraju sezone

1. HNL = Prva HNL
2. HNL = Druga HNL
3. HNL = Treća HNL
4. HNL = Četvrta HNL
1. ŽNL = Prva županijska nogometna liga

PR = Pretkolo
1/16 = 1/16 finala
1/8 = 1/8 finala
1/4 = 1/4 finale
1/2 = 1/2 finale
Vp = Viceprvak
P  = Pobjednik

Nastupi u Hrvatskom nogometnom kupu
1995./96.
1. krug (1/16 finala)

Vanjske poveznice
www.rsssf.com
www.nogos.info 
www.hrnogomet.com

Jedinstvo
Donji Miholjac